Ві́їпурі:

 Віїпурі — фінська назва міста Виборг, що була офіційною в 1917–1940 і 1941–1944 роках.
 2258 Віїпурі — астероїд у Сонячній системі.